Film
 Dni chwały (Indigènes) − francusko-belgijsko-algiersko-marokański dramat wojenny z 2006 roku, w reżyserii Rachida Bouchareba
 Dni chwały (Those Glory Glory Days) − brytyjski film dramatyczny z 1983 roku, w reżyserii Philipa Saville'a
 Dni chwały (Giorni di gloria) − szwajcarsko-włoski film dokumentalny z 1945 roku, w reżyserii Luchino Viscontiego i Giuseppe De Santisa
 Dni chwały (Days of Glory) − amerykański dramat wojenny z 1944 roku, w reżyserii Jacques’a Tourneura